Sulyok Gergely (Budapest, 1979. szeptember 25. –) magyar nemzeti labdarúgó-játékvezető.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés
A játékvezetői vizsgát 1996-ban tette le Budapesti Labdarúgó-szövetség Játékvezetői Vizsgabizottsága előtt, ezt követően különféle labdarúgó osztályokban szerezte meg a szükséges tapasztalatokat. Az ellenőrök, sportvezetők javaslatára előbb NB. III-as, közben országos utánpótlás, majd NB. II-es játékvezetői besorolást kapott. 

2007-től a legfelsőbb osztály, az NB. I.-es játékvezetői keret tagja lett. NB. I-es mérkőzéseinek száma: 29 

Sajtóvélemény szerint ami az ifjú játékvezetőt illeti: neki sem kell szégyenkeznie, hiszen szinte hibátlanul vezette a meccset. 

Rövid betegsége idején nem működött, majd visszatérést követően érthetetlen okból a II. osztályba minősítették vissza. Egyéni elhatározásra visszavonult az élvonalbeli működéstől.

Források

Sulyok Gergely. focibiro.hu (hozzáférés: 2020. november 22.)

1979-ben született személyek
Élő személyek
Magyar labdarúgó-játékvezetők
Magyar NB I-es labdarúgó-játékvezetők